Искров може да се отнася за:

 Иван Искров (р. 1967), български финансист, управител на БНБ
 Петър Искров (?-1938), български политик, деец на БКП